Penni je eno izmed šestih avarskih plemen. So potomci Neljarske skupine vilinov.

 

Avari (Tolkienova mitologija)